Ялма:

 Ялма — деревня в Нижегородской области.

 Ялма — река:
 Ялма (приток Пры) — река в Московской области.
 Ялма (приток Суры) — река в Нижегородской области.